EVF peut désigner :
 Electronic viewfinder, un type de viseur sur les appareils photographiques ;
 Évasion de fréquence, une méthode de transmission de signaux par ondes radio.